Немецкая ганноверская партия (), также известная как Партия вельфов () — консервативная регионалистская политической партией в Пруссии, Германской империи и Веймарской республике.

С 1898 по 1933 год партия издавала газету Deutsch-Hannoverschen Volkskalender.

История 

Партия была основана в 1867 году противниками аннексии Ганноверского королевства Королевством Пруссия после австро-прусской войны и конфискации активов правящего Дома Вельфов (Welfenfonds). Основатели Немецкой ганноверской партии хотели возрождения Ганноверского королевства и восстановления династии Вельфов, поэтому она также называлась Партией вельфов. Консервативно-лютеранская и федералистская партия была антипрусской и пользовалась наибольшей поддержкой в консервативных сельских районах Восточного Ганновера.

Среди ведущих политиков партии было много дворян. В имперском рейхстаге депутаты от Немецкой ганноверской партии обычно выступали в качестве союзников антипрусской парламентской группы Партии Центра под руководством Людвига Виндтхорста, который, хотя и был католиком и лидером центристов, ранее занимал пост министра юстиции Ганновера и сохранил верность Дому Вельфов. Член рейхстага от Немецкой ганноверской партии Людвиг Брюэль, близкий друг Виндхорста, сыграл важную роль в переговорах о возвращении Фонда Вельфов в 1892 году.

С 1890 года и до своей смерти в 1898 году партию возглавлял ганноверский дипломат , известный как противник рейхсканцлера Отто фон Бисмарка и прусского господства в Германской империи. Партия была представлена ​​в каждом рейхстаге с разным количеством мест (от двух до одиннадцати).

Во время Ноябрьской революции 1918–1919 годов Немецкая ганноверская партия выступала за создание Свободного государства Ганновер в составе Веймарской республики и добилась проведения 19 мая 1924 года плебисцита в прусской провинции Ганновер. Однако референдум не увенчался успехом, так как не был достигнут порог в одну треть, необходимый для принятия решения. После этого партия пошла на спад, протестантские «Вельфены» в Восточном Ганновере стали переходить в Немецкую национальную народную партия и НСДАП, католические «Вельфены» из Оснабрюка и Эмсланда начали уходить в Партию Центра. В то время как в первые годы Веймарской республики партия в отдельных округах Ганновера выигрывала голосование на выборах в рейхстаг, получали иногда более 70 % голосов, то к концу 1920-х годов число голосов, отданных за партию, значительно упало, а в 1932 году партия и вовсе осталась без мандатов Рейхстага. В 1933 году Немецкая ганноверская партия, как и другие консервативные и либеральные партии, самораспустилась, чтобы предотвратить запрет нацистским режимом.

После Второй мировой войны в 1945 году была создана Земельная партия Нижней Саксонии (Niedersächsische Landespartei), ставшая де-факто преемником Немецкой ганноверской партии. С 1947 года эта партия была преобразована в Немецкую партию (Deutsche Partei). К 1953 году группа диссидентов из Немецкой партии объявили о возрождении Немецкой ганноверской партии, но в 1962 году она воссоединилась с остатками Немецкой партии.

Участие в выборах 
Первыми выборами в истории партии стали  в  в феврале 1867 года, на которых за Немецкую ганноверскую партию отдали свои голоса 111 781 избиратель (2,99 %), что обеспечило ей 9 мандатов. В августе того же года партия приняла участие в  северогерманского Рейхстага, получив 28 581 голос (1,24 %) и 4 места.

Имперские выборы 
Выборы в рейхстаг Германской империи:

Федеральные выборы 
Выборы в рейхстаг Веймарской республики:

Земельные выборы в Пруссии 
Выборы в ландтаг Свободного государства Пруссия:

Примечания

Литература 
 Hans Prilop: Die Vorabstimmung 1924 in Hannover. Untersuchungen zur Vorgeschichte und Geschichte der Deutsch-Hannoverschen Partei im deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik. phil. Diss., Hamburg: Universität, 1954.

Политические партии Германской империи
Политические партии Веймарской республики
Бывшие политические партии Германии
Консервативные партии